Brezove Dane naseljeno su mjesto u sastavu općine Maglaj u Federaciji Bosne i Hercegovine u BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Brezove Dane
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Srbi 
|1004 (94,98 %) 
|1078 (93,33 %)
|781 (92,86 %)
|-
|Hrvati
|44 (4,16 %)
|65 (5,62 %)
|58 (6,89 %)
|-
|Muslimani 
|0
|0
|1 (0,11 %)
|-
|Jugoslaveni
|5 (0,47 %)
|6 (0,51 %)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|4 (0,37 %)
|6 (0,51 %)
|1 (0,11 %)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1057|1155|841'|}

 Izvori 

 Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo.

 Popis po mjesnim zajednicama

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji